Puerto Concordia kan syfta på:

Colombia 

 Puerto Concordia (kommun), Meta, 
 Puerto Concordia (ort), Meta,